School Street School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 School Street School (Bristol County, Massachusetts), ID-Nr. 84002214
 School Street School (Essex County, Massachusetts), ID-Nr. 86002922